Бе́веридж () — английская фамилия.

Известные носители 
 Беверидж, Алберт (1862 — 1927) — американский историк.
 Беверидж, Кори — канадская кёрлингистка.
 Беверидж, Уильям (1638 — 1708) — англиканский епископ Сент-Асафа, канонист и издатель источников по церковному праву.
 Беверидж, Уильям (1879 — 1963)  — английский экономист, представитель фабианства, барон.

Примечания